|-
| 125601 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125602 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125603 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125604 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125605 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125606 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125607 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125608 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125609 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125610 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125611 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125612 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125613 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125614 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125615 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125616 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125617 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125618 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125619 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125620 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125621 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125622 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125623 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125624 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125625 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125626 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125627 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125628 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125629 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125630 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125631 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125632 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125633 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125634 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125635 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125636 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125637 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125638 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125639 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125640 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125641 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125642 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125643 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125644 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125645 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125646 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125647 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125648 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125649 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125650 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125651 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125652 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125653 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125654 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125655 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125656 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125657 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125658 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125659 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125660 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125661 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125662 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125663 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125664 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125665 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125666 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125667 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125668 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125669 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125670 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125671 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125672 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125673 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125674 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125675 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125676 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125677 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125678 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125679 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125680 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125681 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125682 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125683 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125684 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125685 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125686 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125687 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125688 - || || 13 de desembre, 2001 || Uccle || H. M. J. Boffin
|-
| 125689 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125690 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125691 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125692 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125693 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125694 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125695 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125696 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125697 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125698 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125699 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125700 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5